Unity Party (Armenië) - politieke partij in Armenië
 Unity Party (Australië) - politieke partij in Australië
 Unity Party (Azerbeidzjan) - politieke partij in Azerbeidzjan
 Unity Party (Liberia) - politieke partij in Liberia

Zie ook 
 Eenheidspartij (doorverwijspagina)